Leach se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 C.M. Leach
 Gregory John Leach
 Leslie Charles Leach
 William Elford Leach